Cryptocat — приложение с открытым исходным кодом для пересылки сообщений и встроенным шифрованием. Программа работала на Windows, OS X и Linux. Используется сквозное шифрование для защиты всех сообщений между пользователями Cryptocat. Пользователи имеют возможность самостоятельно проверять их друзей из списка и получать предупреждения, когда собеседник меняет устройство.

Cryptocat разрабатывается Надим Кобеиззи и сообществом, публикуются в соответствии с условиями лицензии GPLv3.

История 
Cryptocat впервые запущен 19 мая 2011.

В июне 2012 года автор заявил, что он был задержан представителями Минобороны США на границе США, после чего его расспрашивали о Cryptocat и как он работает. Из-за появления такого сообщения в СМИ программа быстро получила популярность.

В июне 2013 года исследователь безопасности Стив Томас указал на ошибки безопасности, которые могут использоваться, чтобы расшифровать сообщение и групповые чаты.

В феврале 2014 iSec Partners подвергли критике модель аутентификации Cryptocat. В ответ разработчиками была усовершенствована этот процесс, что позволило быстро отличать тип атаки «MITM» .

В феврале 2016 года, ссылаясь на недовольство текущим состоянием проекта после 19 месяцев без технического обслуживания, Kobeissi объявил, что он сделает Cryptocat временно недоступным и прекратит разработку мобильного приложения к обновлению программного обеспечения. В марте 2016 Kobeissi анонсировал перевыпуск Cryptocat, переписан как самостоятельное программное обеспечение вместо оригинального веб-приложения. Новый десктоп-ориентированный подход позволил Cryptocat стать похожим на Pidgin.

В феврале 2019 года было объявлено о прекращении поддержки Cryptocat.  По состоянию на декабрь 2019 года выставлен на продажу домен cryptocat и ссылки на сайт для мессенджера Wire

Особенности 
Cryptocat позволяет пользователям настраивать зашифрованные чаты. Пользователи могут обмениваться сообщениями, зашифрованными файлами, фотографиями, а также создавать и обмениваться аудио / видео записями.

Все сообщения, файлы и аудио / видео, отправленные через Cryptocat, имеют сквозное шифрование. Пользователи «привязывают» свои устройства к аккаунтам Cryptocat при подключении, что позволяет идентифицировать другие устройства и предотвратить атаку " человек посередине ".

Cryptocat имеет встроенный механизм автоматического обновления, автоматически проверяет «подлинность» обновления и использует протокол TLS .

С 2013 года Cryptocat предоставляет возможность подключения к мессенджера Facebook, чтобы иметь возможность общаться зашифрованным каналом с другими пользователями Cryptocat. Эта функция была отключена в ноябре 2015 года.

Использование 
В июне 2013 года Cryptocat испытал журналист Гленн Гринвальд в Гонконге, чтобы встретиться с информатором АНБ Сноуденом . Попытка удалась после того, как все остальные методы общения не сработали.

В ноябре 2013 года Cryptocat было запрещено в Иране, это произошло после избрания нового президента Хассана Рухани, который обещал открытый интернет в стране.

Архитектура

Сеть 
Cryptocat использовал протокол XMPP обслуживаемый через веб-сокеты. По данным проекта, сеть Cryptocat только пересылала шифрованные данные, нигде их не сохраняя. В дополнение протокола сквозного (end-to-end) шифрование в клиенте Cryptocat, клиент-серверная коммуникация также защищена протоколом TLS .

Распространение 
С марта 2011 по март 2016 Cryptocat официально распространялся через Google Chrome Web Store, App Store и официальные репозитории других платформ. Начиная с марта 2016 года, после переиздания Cryptocat как программе для настольных компьютеров, он стала распространяться исключительно через собственные серверы, которые также поддерживали автоматическое обновление.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Программы мгновенного обмена сообщениями
Бесплатное программное обеспечение